Amore bendato – film del 1914 prodotto dalla Celio Film
Amore bendato (Children of Pleasure) – film del 1930 diretto da Harry Beaumont